Litoral steht für:
 Litoral, eine Ufer- oder Küstenregion
 Litoral (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

als geografischer Name:
 Litoral (Argentinien), Gebiet in Argentinien, das die Landschaft Mesopotamia sowie die Provinzen Chaco, Formosa und Santa Fe umfasst
 Departamento Litoral, Gebiet in Chile, auf das Bolivien Anspruch erhebt
 Provinz Litoral, Provinz in Bolivien
 Litoral (Chapare),  Streusiedlung im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Litoral (Santa Cruz), Ortschaft in Bolivien
 Litoral (Mbini), Provinz in Äquatorialguinea

Siehe auch:
 Littoral